Pár neboli dvojice může být:

 alfa pár – pár alfa samce a samice
 Cooperův pár – dvojice elektronů zodpovědná za supravodivost
 elektronový pár – dvojice elektronů s opačnými spiny, okupující jeden atomový orbital
 komplementární pár bází
 kroucený pár neboli dvojlinka
 Milionový pár – TV pořad
 minimální pár
 redoxní neboli oxidačně-redoxní pár

Související články 
 párování

Externí odkazy